Такмичење у ходању на 50 км у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 14. августа на стадиону Лужники и улицама Москве.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Сергеј Бакулин из Русије.

Земље учеснице 
Учествовао je 61 атлетичар из 35 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. августа 2013 .

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Ранг листа најбољих резултата у 2013. години 
Десет најбржих ходача на 50 км у мушкој конкуренцији 2013. године пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Време је по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Финале 
.

Пролазна времена 

Легенда:и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном